Ото VI или Отон VI (; Othon) може да се отнася за:

 Ото VI (Текленбург), граф († 1388)
 Ото VI, пфалцграф на Бавария (1156–1180) е: Ото I, херцог на Бавария
 Ото VI (Ваймар-Орламюнде) (също Ото VII), граф (1297-1340)
 Ото VI от Андекс, 1177-1196 епископ на Бамберг (1132-1196)
 Ото VI (Брандебург), от 1280 маркграф на Брандебург (1264-1303)

Вижте също 
 Ото (пояснение)